La reine Margot es una película de 1994, coproducida por Francia, Alemania e Italia y dirigida por Patrice Chéreau. Se basa en la novela histórica homónima de 1845 escrita por Alejandro Dumas y adaptada por Daniel Thompson, que describe los acontecimientos posteriores a la masacre de San Bartolomé de 1572 en el  en Francia.

La película obtuvo cinco Premios César y, en Cannes ganó el premio a la mejor actriz y el premio del jurado. Estuvo nominada al Óscar por mejor vestuario.

Sinopsis 
Isabelle Adjani es Margarita de Valois, conocida como Margot, hija de difunto rey de Francia Enrique II y Catalina de Médicis (Virna Lisi), una católica maquinadora del poder. Si bien Margot está excluida de ascender al trono a causa de la Ley Sálica, su casamiento con un príncipe protestante, que tiene lugar a finales del , brinda una oportunidad de reconciliación religiosa durante el reinado de su hermano, el neurótico e hipocondríaco rey Carlos IX (Jean-Hugues Anglade), en una época en que los católicos estaban disputando el control del país con los protestantes de Francia (los hugonotes). Catalina decide tener un gesto de buena voluntad con los protestantes, y ofrece la mano de Margot a  Enrique de Navarra (Daniel Auteuil) un hugonote prominente, pero, al mismo tiempo, maquina llevar a cabo, días después de la boda, la masacre que será conocida como Matanza de San Bartolomé, de 1572, en la que son asesinados miles de protestantes. El casamiento se consuma pero Margot, no ama a Enrique, y comienza un apasionado romance con el soldado La Môle (Vincent Perez), que también es protestante y proviene de una familia acomodada. Numerosos asesinatos por envenenamiento se suceden, al multiplicarse las intrigas en la corte y el complot de la malévola reina Catalina para que su hijo y hermano de Margot, el futuro Enrique III (Pascal Greggory) ascienda al trono, amenaza las vidas de La Môle, Margot y Henri.

Reparto
 Isabelle Adjani : Margarita de Valois conocida como « la Reina Margot »
 Daniel Auteuil : Enrique IV de Francia
 Jean-Hugues Anglade : Charles IX
 Vincent Perez : La Môle
 Virna Lisi : Catherine de Médicis
 Dominique Blanc : Enriqueta de Cléveris
 Pascal Greggory : Enrique II
 Claudio Amendola (voix française : Richard Bohringer) : Annibal de Coconas
 Miguel Bosé : duc Henri de Guise
 Asia Argento : Charlotte de Sauve
 Julien Rassam : François, duc d’Alençon
 Thomas Kretschmann : Nançay
 Jean-Claude Brialy : l'Amiral Gaspard de Coligny
 Jean-Philippe Écoffey : Henri Ier de Bourbon-Condé

Premios 
 1995: Nominada Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa
 1994: Nominada al Oscar: Mejor vestuario
 1994: Nominada al Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa
 1994: 2 premios en el Festival de Cannes: Actriz (Lisi), Premio del jurado. 3 nominaciones
 1994: Premios Cesar: 5 premios. 12 nominaciones incluso Mejor Película
 1994: Premios David di Donatello: Nominada Mejor actriz secundaria (Virna Lisi)

Referencias

Enlaces externos 
 
La Reina Margot en FilmAfinitty

Películas dramáticas de Alemania
Películas dramáticas de Francia
Películas dramáticas de Italia
Películas dramáticas de los años 1990
Películas biográficas
Películas ambientadas en el siglo XVI
Películas basadas en obras de Alejandro Dumas
Películas protagonizadas por Isabelle Adjani
Películas con música de Goran Bregović
Representaciones culturales de Enrique III de Francia